Траа:

 Траа Дэниэлс () или просто Траа (род. 1970) — американский рок-гитарист
 Кари Траа (), правильно Кари Тро (род. 1974) — норвежская спортсменка (фристайл)